Die norwegische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich:

Qualifikation 

Norwegen qualifizierte sich souverän mit sechs Siegen und zwei Unentschieden als Gruppenerster direkt für die Endrunde in Frankreich. Es war die für Norwegen die zweite WM-Teilnahme in Folge nach 1994.

Norwegisches Aufgebot

Vorrunde 
Norwegen wurde von der FIFA dem Titelverteidiger Brasilien zugelost. Weitere Gruppengegner waren die Teams aus Schottland und Marokko.

Die Gruppenphase begann für Norwegen nicht wunschgemäß. Gegen Marokko (2:2) und Schottland (1:1) reichte es lediglich zu Unentschieden. Danach stand die Begegnung mit dem Titelverteidiger auf dem Spielplan. Hier konnte Norwegen überraschen und Brasilien nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 schlagen. Durch diesen Sieg gelang der unerwartete Einzug in die K.o.-Runde; vor dem Turnierbeginn war Schottland als Favorit auf den zweiten Gruppenplatz hinter Brasilien gehandelt worden.

Achtelfinale 

Im Achtelfinale traf man auf Italien. Norwegen konnte nicht mehr an die gute Leistung aus dem Gruppenspiel gegen Brasilien anknüpfen und unterlag durch ein frühes Tor von Christian Vieri mit 0:1. Damit war Norwegen ausgeschieden.

Bis heute war dies der letzte Auftritt der norwegischen Nationalmannschaft bei einer WM-Endrunde.

1998
Norwegen